Кевин Маккарти:
 Маккарти, Кевин (1914—2010) — американский актёр.
 Маккарти, Кевин (род. 1965) — американский политик.
 Маккарти, Кевин (род. 1992) — американский бейсболист.